Klumpp ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Klumpp (* 1976), deutsche Turnerin

 Dietmar Klumpp (* 1978), deutscher Fernsehjournalist, Autor und Redakteur
 Friedrich Wilhelm Klumpp (1790–1868), deutscher Pädagoge
 Gottlieb Klumpp (1829–1918), Waldbesitzer, Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Heinrich Klumpp (1875–1961), deutscher Oberamtmann
 Hermann Klumpp (1902–1987), deutscher Architekt und Kunstsammler

 Karl Friedrich Klumpp (1811–1885), deutscher Architekt
 Katrin Klumpp (* 1979), deutsche Fußballspielerin
 Martina Klumpp (* 1960), deutsche Diplomatin
 Matthias Klumpp (* 1968), deutscher Triathlet
 Oskar Klumpp (1906–1973), deutscher Jurist und Politiker
 Steffen Klumpp (* 1972), deutscher Rechtswissenschaftler
 Thomas Klumpp (* 1943), deutscher Architekt
 Werner Klumpp (1928–2021), deutscher Politiker (FDP/DPS)

Siehe auch:
 Weingut Klumpp
 Klump